Per Lettera di una sconosciuta si può intendere:

Letteratura 
Lettera di una sconosciuta – novella dello scrittore austriaco Stefan Zweig pubblicata nel 1922 in tedesco col titolo Brief einer Unbekannten

Cinema 
Lettera di una sconosciuta, è un film del 1948 diretto da Max Ophüls, tratto dal racconto di Stefan Zweig
Lettera di una sconosciuta, film per la televisione del 2001 diretto da Jacques Deray, tratto dal racconto di Stefan Zweig
Lettera di una sconosciuta (一個陌生女人的來信, Yi ge mosheng nüren de laixin), film cinese del 2004 diretto da Xu Jinglei, tratto dal racconto di Stefan Zweig

Opera 
Lettera di una sconosciuta (Письмо незнакомки) – opera lirica del musicista russo di origine italiana Antonio Spadavecchia (Антонио Спадавеккиа, 1907-1988)